

Населені пункти та їхні частини
 Мілювка — гміна в Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Мілювка — село в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Мілювка — село в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Мілювка — частина села Ґродзець у гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Милівка
 Міловка

Примітки